Life thru a Lens () — дебютный сольный студийный альбом британского поп-исполинтеля Робби Уильямса после его ухода из группы Take That, вышедший в 1997 году. Сингл «Angels» приобрёл большую популярность в Европе. Синглы «Old Before I Die» и «Let Me Entertain You» также достигли высоких позиций в европейских чартах.

Критика 
Джейми Гилл (Yahoo! Music UK) в ретроспективном обзоре творчества Уильямса писал, что в начале сольной карьеры артист «…явился чуть более чем певцом караоке, смело подражавшем Oasis („Old Before I Die“), Queen („Let Me Entertain You“) и Элтону Джону („Angels“); он был компетентен и харизматичен, но вряд ли оригинален».

Список композиций 
 Lazy Days [3:54]
 Life thru a Lens [3:07]
 Ego A Go-Go [3:34]
 Angels [4:24]
 South of the Border [3:53]
 Old Before I Die [3:53]
 One of God’s Better People [3:33]
 Let Me Entertain You [4:21]
 Killing Me [3:56]
 Clean [3:55]
 Baby Girl Window [14:10]

Последний трек содержит скрытую дорожку Hello Sir [1:35] после длительного промежутка тишины, поэтому имеет столь большую продолжительность. Традицию использования скрытых треков артист продолжит в своих последующих альбомах.

Примечания 

Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы Робби Уильямса
Дебютные альбомы 1997 года
Поп-альбомы
Альбомы со скрытыми дорожками
Альбомы EMI Records